Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren, een Nederlandse obediëntie van gemengde vrijmetselaarsloges
 Nationale Vereniging voor Vrouwenarbeid, een voormalige Nederlandse belangenvereniging voor de vrouwenemancipatie
 Internationale luchthaven Bauerfield (ICAO: NVVV), een vliegveld op Vanuatu
Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde, een vereniging die zich bezig houdt met vexillologie